Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa han recibido el nombre :

 El Hamakaze, de la Clase Isokaze, activo desde 1917 hasta 1935.
 El Hamakaze, de la Clase Kagerō, activo desde 1941 y hundido en 1945.

Nombres de buques de guerra de Japón